Näckrosen, näckros eller näckrosor kan avse:

 Näckrosen (film) – en tysk dramafilm från 1943 i regi av Veit Harlan
 Näckrosen, Solna – bostadsområde i Råsunda i Solna kommun
 Näckrosen (tunnelbanestation) – en station i Stockholms tunnelbana

Biologi
 Näckrosordningen –  en ordning av tvåhjärtbladiga växter vetenskapligt namn  Nymphaeales
 Näckrosväxter – en växtfamilj där plantorna växer i stillastående eller långsamt strömmande sötvatten, vetenskapligt namn Nympheales
 Näckrossläktet – ett växtsläkte i familjen näckrosväxter (även vita näckrosor), vetenskapligt namn Nymphaea
 Vit näckros – en flerårig vattenväxt i familjen näckrosväxter, en av arterna i släktet

Konst
 Näckrosor (målning) – en serie oljemålningar av den franske konstnären Claude Monet
 Näckrosor (målning av Thure Sundell) – en målning av Thure Sundell
 Näckrosen (skulptur) – en skulptur av en liggande kvinnofigur av Per Hasselberg

Se även
 Lotusblomma – flera betydelser